Бегу́н:

 Бегун — тот, кто занимается бегом, бегает.
 Бегун — российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета.
 Бегуны, странники — беспоповское направление старообрядчества.
  — иранский фильм.
 «Бегуны» — роман Ольги Токарчук.

Персоналии 
 Бегун, Владимир Яковлевич (Vladimir Begun, 1929—1989) — борец против сионизма, иудаизма и масонства, старший научный сотрудник Института философии и права Белорусской академии наук, член Союза журналистов СССР, кандидат философских наук, автор книг «Ползучая контрреволюция» (1974), «Вторжение без оружия» (1977), «Ярмарка предателей» (1983), «Рассказы о „детях вдовы“» (1986).
 Бегун, Иосиф Зиселевич — советский диссидент и политзаключённый.
Бегун, Сергей Михайлович (1947—2015) — советский и белорусский шахматист.

См. также 
 Бегунь () — село в Овручском районе, Житомирская область, Украина
 Жужелицы-бегуны — род жужелиц
  (значения)